65. breddegrad kan henvise til:

 65. nordlige breddekreds
 65. sydlige breddekreds